Кысса — топоним.

 Кысса — деревня в Архангельской области.
 Кысса — река в Архангельской области, приток Мезени.